Geck steht für:

 Modenarr, altertümlicher Ausdruck für eine Person mit übertriebenem Modebewusstsein

Geck ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Geck (* 1937), Musikwissenschaftlerin, Professorin und Kantorin
 Adolf Geck (1854–1942), erster Sozialdemokrat im Präsidium der Zweiten Badischen Kammer, Mitglied des Reichstages
 Albrecht Geck (* 1962), deutscher evangelischer Theologe
 Heinz Geck (1903–nach 1990) deutscher Schriftsteller
 Heinz Geck-Müller (?–1998), deutscher Unternehmer
 Helmut Geck (1931–2010), deutscher evangelischer Theologe  
 Marie Geck (1865–1927), deutsche Sozialdemokratin, Ehefrau von Adolf Geck
 Martin Geck (1936–2019), deutscher Musikwissenschaftler
 Oskar Geck (1867–1928), deutscher Journalist und Politiker (SPD)
 Rudolf Geck (1868–1936), deutscher Feuilletonist
 Tell Geck (1895–1986), deutscher Maler und Musiker

Siehe auch:
 Gecken (Wappenkunde: Helmfiguren)
 Jeck (rheinischer Ausdruck: Narr)